UCEA, acronimo di Ufficio Centrale di Ecologia Agraria
Ucea, comune della Romania nel distretto di Brașov